Municipio de Alto puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Alto (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Alto (condado de Lee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lee.